Opname (signaal), Engels voor een registratie van een audio- en/of videosignaal dan wel licht op lichtgevoelig materiaal
Take (film), een Amerikaanse thriller uit 2007, geregisseerd door Charles Oliver

Zie ook
Taken (doorverwijspagina)